Уикипедия на латински език () е раздел на латински език в Уикипедия. Проектът започва работа през 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Латински език
Латински език